Japan var med och tävlade första gången i olympiska sommarspelen 1912 i Stockholm, och har varit med i nästan samtliga spel sedan dess. Japan fick inte ställa upp i olympiska sommarspelen 1948 på grund av andra världskriget, och deltog inte heller 1980, då de deltog i den USA-ledda bojkotten. 

Japan har arrangerat spelen vid fyra tillfällen, nämligen sommarspelen 1964 i Tokyo, 1972 i Sapporo, 1998 i Nagano och 2020 i Tokyo.

Landet har vunnit 497 medaljer i sommarspelen, och 76 i vinterspelen. Den främsta sporten är judo.

Medaljer

Medaljer efter sommarspel

Medaljer efter vinterspel

Medaljer efter sommarsporter

Medaljer efter vintersporter

 
WP:Projekt Japan